Імпера́тор Ша́о ( або ) — скорочена форма посмертного імені та титулу імператорів Китаю. Інші назви — Шао-ді, Шаоді.

Китай 
 Імператор Шао — третій імператор династії Хань (188 — 184 до Р.Х.); Ранній імператор Шао.
 Імператор Шао — четвертій імператор династії Хань (184 — 180 до Р.Х.); Пізній імператор Шао.

Шао